Фундин:

 Фундин, Вильгельмина (1819—1911) — шведская оперная певица.
 Фундин — гном Средиземья; сын Фарина, брат Гроина, отец Балина и Двалина.

См. также 
 Фунд